Stovall ist der Familienname folgender Personen:

 Babe Stovall (1907–1974), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Thelma Stovall (1919–1994), US-amerikanische Politikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stovall (Georgia)
 Stovall (Kentucky)
 Stovall (Mississippi)
 Stovall (North Carolina)
 Stovall (Virginia)
 Stovall Mill (Georgia)

Stovall bezeichnet außerdem:
 (24010) Stovall, Asteroid